Klauber bezeichnet:

Klauber (Kupferstecher), Augsburger Künstlerfamilie

Klauber ist der Familienname von:
Ernst Georg Klauber (1887–1914), österreichischer Altorientalist
Fritz Klauber (1882–1937), deutscher Romanist, Redakteur, Schriftleiter der Sächsischen Staatszeitung und Lektor an der Sächsischen Staatskanzlei
George Gertan Klauber (1932–2008), britischer Schauspieler
Hans Hug Klauber (1535/1536–1578), Schweizer Porträtmaler, Zeichner und Restaurator; siehe Hans Hug Kluber
Ignaz Sebastian Klauber (1753–1817), Augsburger Kupferstecher
Johann Baptist Klauber (1712–~1787), Augsburger Kupferstecher
Joseph Sebastian Klauber (1710–1768), Augsburger Kupferstecher
Laurence Monroe Klauber (1883–1968), US-amerikanischer Zoologe
Leo Klauber (1890–1935), deutscher praktischer Arzt und Aktivist der Roten Hilfe Deutschlands

Klauber ist der Ortsname von:
 Klauber (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark